Algorfa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algorfa (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Algorfa (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar